Die Persian Gulf Pro League 2015/16 war die zweite Spielzeit der höchsten iranischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 15. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 2001. Die Saison begann am 30. Juli 2015 mit dem ersten Spieltag und endete mit dem 30. Spieltag am 13. Mai 2016. Titelverteidiger war der Sepahan FC. Aufsteiger aus der Azadegan League sind Esteghlal Ahvaz (Gruppe A, als Ersatz für den nicht aufstiegsberechtigten Foolad Novin) und der Siah Jamegan Khorasan FC (Gruppe B).

Der Esteghlal Khuzestan FC wurde zum ersten Mal iranischer Meister und qualifizierte sich so zusammen mit Persepolis Teheran und Zob Ahan Isfahan (Pokalsieger) für die AFC Champions League 2017. Esteghlal Teheran startete als Ligadritter in der Qualifikation zur Champions League. Zusätzlich wird der Hazfi-Cup-Sieger an der Champions League teilnehmen.

In die Azadegan League absteigen mussten Malavan Anzali, Rah Ahan und der Aufsteiger Esteghlal Ahvaz.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website (persisch)
 Saison 2015/16 bei PersianLeague.com
 Saison 2015/16 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16